2 miejscowości w Polsce: 

 Czarnoty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto 
 Czarnoty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Paprotnia